Ouéllé peut désigner :
Ouéllé, la commune du Burkina Faso ;
Ouéllé, la commune de Côte d'Ivoire ;

Homonymie de localités